Michael de la Pole kan syfta på: 

 Michael de la Pole, 1:e earl av Suffolk (1330–1389)
 Michael de la Pole, 2:e earl av Suffolk (1367–1415)
 Michael de la Pole, 3:e earl av Suffolk (1394–1415)